Lidberg ist der Familienname folgender Personen:
 Jimmy Lidberg (* 1982), schwedischer Ringer
 Martin Lidberg (* 1973), schwedischer Ringer
 Rolf Lidberg (1930–2005), schwedischer Botaniker und Künstler